Жељко Хрс (Гарешница, 31. јул 1957) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е_
|-
| 1980. || Трансфер || Делавец
|-
| 1982. || Неплодност || /
|-
| 1982. || Десети брат || Марјан Пискав
|-
| 1985. || Рај, одмах! (ТВ филм) || /
|-
| 1986. || Време без бајки || /
|-
| 1987. || Живела слобода || /
|-
| 1988. || Отпадник || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || До краја и даље || /
|-
| 1990. || Децембарска киша || Др Марко
|-
| 1995. || Згодба о метуљу || /
|-
| 1995. || -{A3: Apatija, AIDS i Antarktika}- || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2002. || Пухлез || /
|-
| 2005. || Наша мала клиника || Ингемар
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1957.
Словеначки глумци
Југословенски глумци